Die Liste der Stadtteile von Almere umfasst alle offiziellen Stadtteile mit ihren Stadtvierteln. Almere besteht aus den Stadtteilen Almere Stad, Almere Haven (ältester Stadtteil) und Almere Buiten. In Bau sind die Stadtteile Almere Hout, Almere Poort und Almere Pampus. Almere ist die am stärksten wachsende Stadt der Niederlande. Vor allem in Almere Buiten, aber auch in den neuen Stadtteilen Almere Hout und Almere Poort findet eine rege Bautätigkeit statt. Der Stadtteil Almere Stad umfasst das Stadtzentrum mit dem Rathaus.

Lage der Stadtteile und erste Bebauung 
Der erste Stadtteil, der neu gebaut wurde, war Almere Haven. Erst danach erfolgte die Bebauung des jetzigen zentralen Stadtteils Almere Stad. In der Tabelle gibt die Jahreszahl das Jahr der ersten Bebauung und Besiedlung an.

Zwei weitere Stadtteile sollen entstehen: Almere IJland und Almere Oosterwold. Bei der Planung und Erschließung dieses letzten Stadtteils werden Probleme erwartet, da er auf dem Gebiet der jetzigen Gemeinde Zeewolde errichtet werden soll.

Offizielle Liste der Stadtteile mit ihren Stadtvierteln 
In Almere gibt es die folgenden Stadtteile mit ihren Stadtvierteln:

Stadtteil 1: Almere Haven 
 101 Centrum Almere Haven
 102 De Werven
 103 De Hoven
 104 De Meenten
 105 De Grienden
 106 De Marken
 107 De Gouwen
 108 De Wierden
 109 De Velden
 110 Overgooi
 171 De Steiger (Gewerbegebiet)
 173 Stichtsekant (Gewerbegebiet)

Stadtteil 2: Almere Stad 
 201 Centrum Almere Stad
 202 Filmwijk
 203 Danswijk
 204 Parkwijk
 205 Verzetswijk
 206 Waterwijk
 207 Tussen de Vaarten Noord
 208 Tussen de Vaarten Zuid
 209 Staatsliedenwijk
 210 Kruidenwijk
 211 Stedenwijk
 212 Muziekwijk Noord
 213 Muziekwijk Zuid
 214 Literatuurwijk
 215 Noorderplassen
 271 Randstad (Gewerbegebiet)
 272 Markerkant (Gewerbegebiet)
 273 Hollandsekant (Gewerbegebiet)
 274 Gooisekant (Gewerbegebiet)
 275 Veluwsekant (Gewerbegebiet)
 276 Sallandsekant (Gewerbegebiet)

Stadtteil 3: Almere Buiten 
 301 Centrum Almere Buiten
 302 Oostvaardersbuurt
 303 Seizoenenbuurt
 304 Molenbuurt
 305 Bouwmeesterbuurt
 306 Landgoederenbuurt
 307 Faunabuurt
 308 Bloemenbuurt
 309 Regenboogbuurt
 310 Indische Buurt
 311 Eilandenbuurt
 312 Stripheldenbuurt
 313 Sieradenbuurt
 371 Poldervlak (Gewerbegebiet)
 372 De Vaart (Gewerbegebiet)
 373 Buitenvaart (Gewerbegebiet)

Stadtteil 4: Almere Poort 
 401 Europakwartier
 402 Columbuskwartier
 403 Homeruskwartier
 404 Olympiakwartier
 405 Duin
 471 Hogekant (Gewerbegebiet)
 472 Middenkant (Gewerbegebiet)
 473 Lagekant (Gewerbegebiet)

Stadtteil 5: Almere Hout 
 502 Vogelhorst
 503 Nobelhorst

Kleinere Gewerbegebiete 
Kleinere Gewerbegebiete befinden sich in den folgenden Stadtvierteln:

 106 De Marken: Ambachtsmark und Gildemark
 107 De Gouwen: De Paal
 206 Waterwijk: Gietersplaats
 208 Tussen De Vaarten Zuid: Het Atelier
 209 Stedenwijk: Draaiersplaats
 210 Kruidenwijk: Frezersplaats
 212 Muziekwijk Noord: Jacques Brelweg
 213 Muziekwijk Zuid: Felsersplaats
 214 Literatuurwijk: De Binderij und De Uitgeverij
 304 Molenbuurt: Molenbuurt
 305 Bouwmeesterbuurt: Bouwmeesterbuurt
 307 Faunabuurt: Faunabuurt
 311 Eilandenbuurt: Rederij
 315 Stripheldenbuurt: De Striptekenaar
 599 Almere Hout (nicht eingeteilt): Prieelvogelweg

Die nicht offiziellen Namen sind kursiv wiedergegeben.

Entwicklung der Einwohnerzahl 

Die Bewohner von Almere Pampus werden derzeit noch dem Stadtteil Almere Stad zugerechnet und dort mitgezählt.

Stadtviertel mit den meisten Einwohnern 
Die Stadtviertel mit den meisten Einwohnern (am 1. Januar 2022) sind
 212 Muziekwijk Noord mit 11.020 Einwohnern
 202 Filmwijk mit 10.365 Einwohnern
 211 Stedenwijk mit 10.260 Einwohnern

Diese Stadtviertel befinden sich im Stadtteil Almere Stad.

Das größte Stadtviertel im Stadtteil Almere Buiten ist 312 Stripheldenbuurt mit 7095 Einwohnern.

Das größte Stadtviertel im Stadtteil Almere Haven ist 108 De Wierden mit 3605 Einwohnern.

Im Stadtteil Almere Poort ist der Stadtteil 403 Homeruskwartier mit 7560 Einwohnern der einwohnerreichste.

Das größte Stadtviertel im Stadtteil Almere-Hout ist 503 Nobelhorst mit 3375 Einwohnern.

Anbindung der Stadtteile und Stadtviertel über die Zubringerstraßen 

Die Anbindung der Stadtteile und ggf. ihrer Stadtviertel über die Zubringerstraßen wird in der folgenden Liste angegeben:

Anbindung der Stadtteile und Stadtviertel an den öffentlichen Nahverkehr 
Die Anbindung der Stadtteile und ggf. ihrer Stadtviertel an den öffentlichen Nahverkehr wird in der folgenden Liste angegeben:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Sozialer Atlas 2012, Teil 1 (PDF; 3,1 MB; niederländisch)
 Sozialer Atlas 2012, Teil 6 (PDF; 3,0 MB; niederländisch)

!Stadtteile
Almere
Stadtteile Almere